Por ACP se puede entender:
 
 El análisis de componentes principales.
 La entidad panameña Autoridad del Canal de Panamá.
 La organización internacional Estados de África, del Caribe y del Pacífico.
 Un Proveedor de Aplicaciones y Contenidos (Application and Content Provider).
 La auscultación cardio-pulmonar.
 Asociación de Ciclistas Profesionales

Siglas